

Toponymie

 Lindów est un village de la voïvodie de Mazovie.
 Lindów est un village de la voïvodie de Silésie.